Mäkipää est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1973), artiste finlandaise en architecte
 (née en 1978), ecclésiastique luthérien finlandais
, compétiteur finlandais en ski d'orientation

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois